Münchfeld bezeichnet:

 einen Ortsteil von Mainz, Teil des Ortsbezirks Hartenberg-Münchfeld
 ein Stadtviertel von Rastatt, siehe Münchfeld (Rastatt)

Siehe auch:
 Mönchfeld